Holiday Soul – album di Bobby Timmons del 1964
 Holiday Soul – album di Don Patterson del 1964